Katariina est un prénom féminin estonien et finnois, ainsi qu'un toponyme, variant de Catherine. Ce prénom peut désigner:

Prénom
 (née en 1949), réalisatrice et scénariste finlandaise
 (1981-2010), infirmière meurtrière finlandaise
 (née en 1968), auteure et artiste finlandaise
 (née en 1988), joueuse finlandaise de tennis
 (née en 1971), actrice estonienne

Toponyme

Katariina, secteur du district Uittamo-Skanssi de Turku
Katariina, quartier de la ville de Kotka

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais